Time to Shine est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2015. Elle est interprétée par Mélanie René.

Mélanie René et sa chanson Time to shine sont choisies parmi 6 artistes le  à la suite d'une sélection nationale.

La Suisse participe à la seconde demi-finale le . Elle est la  de la soirée, succédant à Heroes interprétée par Måns Zelmerlöw pour la Suède et précédant One Thing I Should Have Done interprétée par Yánnis Karayánnis pour Chypre. À la fin des votes, elle obtient quatre points (un point de la Norvège, de l'Azerbaïdjan, de l'Islande et de la Pologne), elle finit dernière des 17 participants, elle ne se qualifie pas pour la finale du .

Notes et références

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2015
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 2015

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 2015
Chanson en anglais